La pastille Valda est un bonbon
 Valda est une commune italienne
 Valda est un pseudonyme employé par le dessinateur Frédéric Seron
  est un astéroïde découvert par Johann Palisa le 
 Valda Lake est une joueuse de tennis britannique née le 
 Valda Osborn est une patineuse britannique, médaille de bronze aux Championnats du monde de patinage artistique 1953
 Joanne Valda O'Meara, dite Jo O'Meara, est une chanteuse et actrice britannique, née le .